Lovrić oder Lovrič ist der Familienname folgender Personen:

 Drago Lovrić (* 1961), kroatischer General
 Francesco Lovrić (* 1995), österreichischer Fußballspieler
 Ivana Lovrić (* 1984), kroatische Handballspielerin
 Josip Lovrić (1928–2012), jugoslawischer bzw. kroatischer Schiffbauingenieur
 Kristijan Lovrić (* 1995), kroatischer Fußballspieler
 Ljubomir Lovrić (1920–1994), jugoslawischer Fußballtorwart
 Paško Lovrić (1931–1997), jugoslawischer bzw. kroatischer Geograph
 Pia Lovrič (* 2002), slowenische Tennisspielerin
 Sandi Lovrić (* 1998), österreichischer Fußballspieler
 Zvonimir Lovrić (* 1954), kroatischer Chirurg, Traumatologe und Hochschullehrer